Długosz – zdrobnienie imienia Długomił.
 długosz (Osmunda) – rodzaj paproci z rodziny długoszowatych
 długosz królewski – gatunek paproci
 Długosz – potok na Przedgórzu Paczkowskim, dopływ Mory
 Długosz – grzbiet górski Gór Kruczych w Sudetach Środkowych
 Długosz – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie szydłowieckim, w gminie Szydłowiec
 Długosz Królewski – rezerwat przyrody w Łęczynie
 Długosz Królewski – rezerwat przyrody w Wierzchucinie

Ludzie 
 Alfons Długosz (1902–1975) – malarz i fotografik, nauczyciel
 Antoni Długosz (ur. 1941) – duchowny rzymskokatolicki, biskup
 Henryk Długosz (ur. 1961) – polityk, poseł
 Jan Długosz (z Niedzielska) – rycerz, uczestnik bitwy pod Grunwaldem
 Jan Długosz (1415–1480) – historyk, autor Historii Polski, wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka
 Jan Długosz (1929–1962) – taternik
 Józef Długosz (1897–1966) – żołnierz Armii Krajowej
 Leszek Długosz (ur. 1941) – aktor, artysta, śpiewak
 Stanisław Długosz (1892–1915) – poeta, oficer I Brygady Legionów Polskich
 Stanisław Długosz (ur. 1925) – ekonomista, polityk, minister
 Wacław Długosz (1892–1967) – polityk, poseł, wicemarszałek Sejmu II RP
 Władysław Długosz (1864–1937) – poseł, senator, minister
 Zbigniew Długosz (ur. 1948) – geograf
 Zbigniew Długosz (ur. 1954) – piłkarz
 Jan Długosz – pseudonim Zofii Zbyszewskiej.